Der Fidschianische Fußballpokal (original: Fiji Football Association Cup Tournament) ist ein Wettbewerb für Vereinsmannschaften aus Fidschi, organisiert von der Fiji Football Association. Das Turnier wird seit 1991 ausgetragen und wurde ins Leben gerufen um weitere Geldquellen für den fidschianischen Fußballverband zu schaffen.

Modus 
Die zehn besten Provinzen nehmen an dem Turnier teil; dies sind gegenwärtig die Teams aus Ba, Labasa, Lautoka, Nadi, Nadroga, Nasinu, Navua, Rewa, Suva und Tavua. Die Vereine werden in zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften aufgeteilt, jede Mannschaft spielt einmal gegen jedes andere Team. Die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Halbfinalspiele.

Die Turniere

Die besten Teams

Weblinks 
Statistik

Pokal